Alžběta Františka Marie Habsbursko-Lotrinská (německy Elisabeth Franziska Maria von Österreich) (17. ledna 1831 Budín – 14. února 1903 Vídeň) byla rakouská arcivévodkyně, sňatky princezna modenská a těšínská

Původ 
Byla dcerou uherského palatina Josefa Habsbursko-Lotrinského a jeho třetí ženy Marie Dorotei Württemberské. Jejím dědečkem byl císař Leopold II.

První manželství 
Jako šestnáctiletá se roku 1847 provdala za bratrance 2. stupně Ferdinanda Karla Viktora, syna modenského vévody Františka IV. V roce 1849 však 28letý Ferdinand Karel Viktor zemřel. Z manželství trvajícího pouhé dva roky se narodila jedna dcera.
 Marie Tereza (2. července 1849 – 3. února 1919), ⚭ 1868 Ludvík III. (7. ledna 1845 – 18. října 1921), poslední bavorský král v letech 1913–1918

Poté byla vyhlédnuta jako nevěsta mladého císaře Františka Josefa. Císařova matka Žofie Frederika Bavorská však byla proti všemu uherskému a svatba se neuskutečnila.

Druhé manželství 
Roku 1854, týden před svatbou císaře, se Alžběta Františka provdala za svého bratrance Karla Ferdinanda Rakousko-Těšínského, s nimž měla šest dětí. Karel Ferdinand zemřel po dvaceti letech manželství roku 1874. S výchovou dětí pomáhal švagrové Albrecht Rakousko-Těšínský, který syny svého zesnulého bratra adoptoval a ustanovil je svými dědici.
 František Josef (*/† 1855)
 Bedřich (1856–1936), arcivévoda rakouský, kníže těšínský, generální inspektor armády Rakouska-Uherska a v letech 1914–1916 její vrchní velitel, ⚭ 1878 Isabela z Croye-Dülmenu (27. února 1856 – 5. září 1931)
 Marie Kristina (21. července 1858 – 6. února 1929), ⚭ 1879 Alfons XII. (28. listopadu 1857 – 25. listopadu 1885), král španělský od roku 1875 až do své smrti
 Karel Štěpán (5. září 1860 – 7. dubna 1933), ⚭ 1886 Marie Terezie Rakousko-Toskánská (18. září 1862 – 10. května 1933)
 Evžen (21. května 1863 – 30. prosince 1954), velmistr Řádu německých rytířů
 Marie Eleonora (*/† 1864)
Alžběta Františka se zajímala o hudbu a podporovala různá sociální zařízení. Zemřela v roce 1903 a byla pohřbena v Badenu u Vídně.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Alžběta Františka Marie
Rakouští-Este
Alžběta Františka Marie
Modenské princezny
Římští katolíci
Narození v roce 1831
Narození 17. ledna
Narození v Budíně (Budapešť)
Úmrtí v roce 1903
Úmrtí 14. února
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v Badenu (Dolní Rakousy)
Ženy